Jeju-do (tudi Quelpart) je najmanjša provinca Južne Koreje in hkrati največji otok te države; leži v korejski ožini. 

Sam otok ima površinno 1.845,55 km² in na njem živi okoli 560.000 prebivalcev (ocena iz leta 2004). 

Sam otok je vulkanskega izvora in na njem se nahaja tudi Halla-san, 1.950 metrov visoki ognjenik, ki je hkrati tudi najvišja gora Južne Koreje. Večino otoškega materiala tako predstavlja bazalt in strjena lava. 

Do leta 1946 je bil otok del province Jeollanam-do, nakar pa je postal samostojna provinca. Glavno mesto province je Jeju.

Zgodovina

Geografija

Uprava 
Provinca je razdeljena na dve mesti (Si oz. Ši) in dve okrožji (Gun). Obe mesti se nato delita še na 31 soseščin (Dong), medtem ko se okrožji delita na sedem naselij (Eup) in pet okrajev (Mjeon); le-ti (sedem naselij in pet okrajev) pa se nadalje delijo na 551 vasi (Ri).

Glej tudi 
 seznam otokov Južne Koreje
 seznam provinc Južne Koreje

Otoki Južne Koreje
Province Južne Koreje